Ian Scott – attore pornografico francese
 Ian Scott – ciclista britannico
 Ian Scott – calciatore scozzese
 Ian Scott – giocatore di football americano
 Ian Scott – produttore discografico americano